Питер Булманс тер Спилл (; 26 января 1886, Алкмар — 31 октября 1954, Гаага) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника. Выступал за клубы ХФК и «Алкмария Виктрикс». Провёл три матча в составе национальной сборной Нидерландов.

Ранние годы  
Питер родился 26 января 1886 года в городе Алкмар, в семье Хендрика Булманса тер Спилла и его жены Нелтье Бон. Он был вторым ребёнком в семье из троих детей. Его отец был адвокатом, позже работал в Алкмаре агентом в центральном банке.

Спортивная карьера 
За национальную сборную Нидерландов провёл три товарищеских матча. Дебютировал 1 апреля 1907 года в матче против сборной Англии, завершившемся крупным поражением нидерландцев со счётом 1:8. Свою последнюю игру в сборной он провёл в том же году, 9 мая против Бельгии. Играл также за сборную Нидерландов собранную из военнослужащих, имел звание лейтенанта.

Личная жизнь 
Был женат Жаннетте Доротее ван Хафтен, уроженке города Вианен. Их бракосочетание состоялось 27 февраля 1917 года в Алкмаре.

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте voetballegends.nl 
 Статистика на сайте voetbalstats.nl 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК ХФК
Игроки ФК «Алкмария Виктрикс»